Chengjiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 32,67, long 112,09), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 32,70, long 112,83), 
 Chengjiao (socken i Kina, Fujian), 
 Chengjiao (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Chengjiao (socken i Kina, Hunan, lat 26,14, long 113,11), 
 Chengjiao (socken i Kina, Hunan, lat 25,73, long 112,74), 
 Chengjiao (socken i Kina, Hunan, lat 28,27, long 112,57), 
 Chengjiao (socken i Kina, Hunan, lat 25,56, long 113,68), 
 Chengjiao (socken i Kina, Hunan, lat 28,01, long 110,19), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,07, long 111,07), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,39, long 111,66), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 36,07, long 113,81), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 35,41, long 114,06), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,05, long 114,38), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 32,35, long 114,73), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,56, long 114,75), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,08, long 114,87), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 33,66, long 115,20), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,45, long 115,32), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 33,86, long 115,47), 
 Chengjiao (socken i Kina, Henan, lat 34,39, long 115,87), 

Robotskapade Kinaförgreningar